C2, C-2, C.2, C02 ou C.II peut faire référence à  :

Domaine militaire 
Aviation 
 ACAZ C.2, un avion de chasse belge ;
 AEG C.II, un avion de reconnaissance allemand pendant la première guerre mondiale ;
 Grumman C-2 Greyhound, un avion de transport bi-turbopropulseur embarqué sur porte-avions, utilisé par l'US Navy ;
 LFG Roland C.II, un avion de reconnaissance allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Kawasaki C-2, un avion de transport militaire japonais ;
 LVG C.II, un avion de reconnaissance allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Lloyd C.II, un avion de reconnaissance austro-hongrois de la Première Guerre mondiale ;
 SEA IV C2, un avion de chasse français de l’entre-deux-guerres.

Marine
 ARA Veinticinco de Mayo (C-2), un croiseur lourd de la Marine argentine ;
 HMS C2, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Sous-marin C-2, un sous-marin de l’Armada espagnole.

Formation 
 C2 - Maitrise, le niveau le plus élevé du Cadre européen commun de référence pour les langues ;
 C2 Proficiency, Examen d’anglais proposés par Cambridge English Language Assessment dépendant.

Informatique
 C2, un algorithme de chiffrement utilisé dans le cadre de la gestion numérique des droits ;
 C2 : Un niveau de sécurité de certification pour le Trusted Computer System Evaluation Criteria ; 
 Complément à deux, un codage des nombres en binaire.

Papeterie
 C2, un format de papier (458×648 mm) dans la norme internationale ISO 216 ;
 C2, un format d'enveloppe similaire pour abriter le format papier A2 dans la norme internationale ISO 269.

Sport
Football
 C2, l'abréviation usuelle de l'ancienne Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football, dans le football européen.

Sport nautique 
 C2, l'abréviation usuelle de la catégorie canoë biplace.

Sport automobile 
 Ferrari 126 C2, une formule 1 de Scuderia Ferrari.

Sciences
Anatomie
 Axis, la deuxième vertèbre cervicale dans l'anatomie humaine.

Médecine
 tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées (C02), d'après la classification internationale des maladies ;
 C2, Une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C02, sous-groupe thérapeutique des diurétiques de la classification ATC.

Chimie
 Carbone diatomique, molécule comprenant 2 atomes de carbone ;
 C-2, un explosif plastic ;
 Procyanidine C2, un trimère de tanins condensés.

 Géologie
 C2, la notation chronostratigraphique du Pennsylvanien ou Carbonifère supérieur.

 Astronomie
 La Nébuleuse du Noeud de cravate, une nébuleuse planétaire dans la constellation de Céphée, notée C2 dans le catalogue de Caldwell.

Transports

Automobile
 Alpina C2, un modèle du constructeur allemand Alpina ;
 Audi 100 C2, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Audi 200 C2, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Citroën C2, un modèle du constructeur français  Citroën ;
 Chevrolet Chevy C2, un modèle du constructeur américain Chevrolet ;
 Chevrolet Corvette (C2), la deuxième génération de Chevrolet Corvette ;
 Plate-forme Ford C2, une plateforme du constructeur américain Ford.

Aviation
  ;
 .

Bateau
 Type C2, une classe de navires cargos.

Bus
 ligne C2 des Lignes de bus de Lyon majeures ;
 Ligne C2 du bus à haut niveau de service d'Avignon.

Train
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Notes 

Code